Foremost, localité en ALberta
 Foremost (logiciel)